Kötsch ist der Name folgender Orte

 Kötsch (Burgwindheim), Ortsteil von Burgwindheim im Landkreis Bamberg, Oberfranken
 Kötsch (Gemeinde Wolfsberg), Ortschaft von Wolfsberg in Kärnten
 Kötsch-Schleinitz, Gemeinde in Slowenien, siehe Hoče-Slivnica

Berge:
 Kaitsch oder Kötsch, Berg im Landkreis Weimarer Land, Thüringen